Зо́мба () — город в малавийском Южном регионе, административный центр .

История 
Во времена британского владычества и в 1964—1974 годах Зомба был столицей страны. Причём парламент размещался в этом городе до 1994 года.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 848 м над уровнем моря.

Транспорт 
В городе есть небольшой аэропорт.

Демография 
Население города по годам:

Известные уроженцы 
 Рассел Мвафулирва — малавийский футболист, игрок национальной сборной Малави, играл за малавийский клуб Silver Strikers, а также за клубы Южно-Африканской Республики (Джомо Космос и Аякс (Кейптаун)) и Швеции (Норрчёпинг и Слейпнер).

Примечания 

Города Малави